Sinagoga grande corale – sinagoga di San Pietroburgo, in Russia
 Sinagoga grande corale di Hrodna – sinagoga di Hrodna, in Bielorussia
 Sinagoga grande corale di Drohobyč – sinagoga di Drohobyč, in Ucraina
 Sinagoga grande corale di Riga – sinagoga di Riga, in Lettonia
 Sinagoga grande corale di Kiev – sinagoga di Kiev, in Ucraina